Кондузла — топоним:

 Кондузла — река в Оренбургской области, приток Большого Кинеля.
 Кондузла — река в Оренбургской области, приток Боровки.